Lazzara ist der Familienname von:
 Gaetano Lazzara (tätig 1700–1731), italienischer Architekt des Spätbarock

Sonstiges:
 Lazzara Ledge, Bergrücken im Viktorialand, Antarktika